Miejscowości na Białorusi (białorus. Прудкі, ros. Прудки):
 Prudki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie łohojskim, w sielsowiecie Hajna;
 Prudki – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie kruhelskim;
Miejscowości w Kazachstanie (ros. Прудки):
 Prudki – dawna nazwa (do 1993 r.) wsi Akkajnar w obwodzie ałmackim, w rejonie Żambył;
Miejscowości w Rosji (ros. Прудки) – 37 wsi różnego typu (np. chutor, osada itp.), m.in.:
 Prudki – wieś w obwodzie briańskim, w rejonie komaryckim;
 Prudki – wieś w obwodzie briańskim, w rejonie krasnogorskim;
 Prudki – wieś w obwodzie briańskim, w rejonie trubczewskim;
 Prudki – wieś w obwodzie kaliningradzkim, w rejonie bagrationowskim, do 1945 r. niem. Knauten;
 Prudki – wieś w obwodzie orłowskim, w rejonie dołżanskim;
 Prudki – wieś w obwodzie orłowskim, w rejonie korsakowskim;
 Prudki – wieś w obwodzie orłowskim, w rejonie szabłykińskim;
 Prudki – wieś w obwodzie smoleńskim, w rejonie poczynkowskim;
 Prudki – wieś w obwodzie smoleńskim, w rejonie safonowskim;
 Prudki – wieś w obwodzie smoleńskim, w rejonie tiemkińskim;

Zobacz też 
 Prudka
 Prudy

Linki zewnętrzne